John Millen ist der Name folgender Personen:

* John Millen (Politiker) (1804–1843), US-amerikanischer Politiker
 John Millen (Segler) (* 1960), kanadischer Segler